Chrząstowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Chrząstowo (Książ Wielkopolski), Dorf in der Gmina Książ Wielkopolski, Woiwodschaft Großpolen
 Chrząstowo (Gniewkowo), Dorf in der Gmina Gniewkowo, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Chrząstowo (Nakło nad Notecią), Dorf in der Gmina Nakło nad Notecią, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Chrząstowo (Człuchów) (dt. Christfelde), Dorf in der Gmina Człuchów, Woiwodschaft Pommern
 Chrząstowo (Kamień Pomorski) (dt. Granzow), Dorf in der Gmina Kamień Pomorski, Woiwodschaft Westpommern